Солонец има више значења:

 Солонец (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Солонец (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији